Бурдур — топоним. Может обозначать:

 Бурдур — город в Турции.
 Бурдур — озеро в Юго-Западной Анатолии.
 Бурдур — ил (провинция) в Турции.